Territory steht für:
 engl.: Territorium
 Ford Territory, Fahrzeug des Herstellers Ford
 Territory (Unternehmen), eine deutsche Kommunikations- und Werbeagentur

Sonstiges:
 Territory Cirque, Bergkessel im Viktorialand, Antarktika